Les trois lettres LWA peuvent désigner :

 L, une abréviation correspondant à la puissance sonore ;
 Lwa (Vaudou), les esprits de la religion Vaudou ;
 Little Witch Academia, une série animée Netflix.